Privlaka bezeichnet 2 Orte in Kroatien:

Privlaka (Dalmatien)
Privlaka (Slawonien)